Bachaquero puede referirse a:

 Bachaquero, localidad venezolana capital del Municipio Valmore Rodríguez; 
 El nombre común de la orquídea Caularthron bilamellatum.
 bachaquero, un término utilizado en Venezuela para referirse a la persona que contrabandea productos de primera necesidad y gasolina, transportándolos desde Venezuela hacia otro país para ser revendidos a precios mayores a los establecidos por la ley. Generalmente esta práctica es realizada en las zonas fronterizas de Venezuela, aunque también ocurre en otros lugares del país en la modalidad de contrabando interno.
 bachaquero, un nombre común de la especie de ave Eucometis penicillata en Venezuela.